

Cinema
 Wonder – film del 2017 diretto da Stephen Chbosky

Geografia 
 Wonder – città fantasma del Nevada, Stati Uniti d'America

Letteratura
 Wonder – romanzo di R.J. Palacio

Musica 
 Stevie Wonder – cantautore e musicista statunitense
 Wonder – singolo di Natalie Merchant del 1996, dall'album Tigerlily
 Wonder – singolo degli Embrace del 2001, dall'album If You've Never Been
 Wonder – album di Lisa Mitchell del 2009
 Wonder – album dei Knut del 2010
 Wonder – album di Michael W. Smith del 2010
 Wonder – singolo di Naughty Boy featuring Emeli Sandé del 2012, dall'album Hotel Copacabana
 Wonder – album dei Hillsong United del 2017
 Wonder – singolo di Shawn Mendes del 2020, dall'album omonimo
 Wonder – album di Shawn Mendes del 2020